Флаг муниципального образования «Город Мценск» Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 23 мая 2011 года решением Мценского городского совета народных депутатов № 406-МПА (принято 19 мая 2011 года) и 2 ноября внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7238.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины флага к его длине 2:3, с голубыми вертикальными полосами вдоль краёв (каждая в 1/6 ширины полотнища), с четырьмя жёлтыми снопами, перевязанными червлёными лентами, положенными крестообразно и развёрнутыми к краям полотнища».

Символика 
Флаг разработан на основе воссозданного исторического герба города Мценска Орловского наместничества.

Описание исторического герба гласит: «В верхней части щита герб Орловский. В нижней пшеничные четыре снопа, в знак благословенного сей страны изобилия хлебов».

Использование во флаге композиции исторического герба показывает бережное отношение жителей города к своему прошлому, традициям, сохранившуюся преемственность многих поколений жителей.

В XVII веке Мценск был крупным хлеботорговым центром, это на флаге символизируют хлебные снопы.

Сноп — не только символ плодородия и богатства, но и также единства, общности интересов, поддержки.

Голубые полосы показывают принадлежность города Мценска к Орловской области.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Зелёный цвет — символ молодости, здоровья, природы, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ духовности, чести, возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

История 
Первый флаг города Мценска был утверждён 22 января 1999 года постановлением Мценского городского Совета народных депутатов № 27/249-ГС. Этим постановлением допускалось использование двух вариантов флага:

«Флаг города Мценска представляет собой красное прямоугольное полотнище с изображением в его центре цветного герба города Мценска. Допускается воспроизведение на фоне красного полотнища флага герба города Мценска в чёрно-белом цвете в виде изображения фрагментов герба (орла, крепости, снопов) без контуров щита.

Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

Герб вписывается в прямоугольник, ориентированный по ширине флага со сторонами 0,6 × 0,5 ширины флага».

В основу герба города Мценска, изображённого на флаге, положен исторический герб, утверждённый а (автор — Франциск Санти), с последующими изменениями и имеющий следующее описание:

Герб имеет форму французского щита, который разделён горизонтальной чертой на две половины.

В верхней половине на синем поле белый город, на воротах которого чёрный одноглавый орёл.

Во второй половине герба, ниже крепости, в «зелёной поле четыре золотых хлебных снопа в крест, концами врозь».

Примечания 

Флаг